

, un village en Ontario.

Otterville, une ville en Illinois
 , une communauté non constituée en municipalité en Iowa.
 Otterville, une ville du Missouri.
 Otterville Township, un township du comté de Cooper dans le Missouri.

Homonymie de localités aux États-Unis